Sputnik (agência de notícias) - agência estatal de notícias russa
 Programa Sputnik - programa espacial soviético 
 Sputnik (foguete) - foguete soviético
 16260 Sputnik - asteróide da cintura principal 
 Sputnik (vírus) - virófago, descoberto por pesquisadores da Universidade do Mediterrâneo, em Marselha
 Sputnikmusic - site americano que oferece notícias e opiniões sobre musicas
 The Sputniks - conjunto musical formado no Rio de Janeiro, em 1957
 Sinalizador
Sputnik V  (vacina chamada oficialmente de Gam-COVID-Vac)

Desambiguação

ar:قمر (توضيح)